Maizières (Calvados)
 Maizières (Haute-Marne)
 Maizières (Haute-Saône)
 Maizières (Meurthe-et-Moselle)
 Maizières (Pas-de-Calais)

Desambiguações de topônimos